

Linie demarkacyjne pomiędzy państwami 
 Zielona linia (Cypr)
 Zielona linia (Izrael)
 Zielona linia (Liban)
 od 1944 nazwa Linii Gotów

Zobacz też 
 Zielona granica